Regény
 Így neveld a sárkányodat (2003),  Cressida Cowell tizenkét részes gyermekkönyv sorozata

Film
 Így neveld a sárkányodat (2010),  amerikai 3D-s számítógépes animációs film